Змагання з фехтування на рапірах в командній першості серед чоловіків на Чемпіонаті світу з фехтування 2022 пройшли 23 липня. Кваліфікація відбулася 22 липня.

Медалісти

Змагання

Фінальний раунд

Основна сітка 

Попередній раунд

Верхня половина

Нижня половина

Змагання за місця

5–8 місце

9–16 місця

13–16 місця

Фінальне положення

Посилання 
 Жеребкування

Чемпіонат світу з фехтування 2022